le birao une langue des îles Salomon ;
Birao est le chef-lieu de Vakaga (l'une des 14 préfectures de la République centrafricaine).
Birao est un génie de la mythologie basque.